Kostarika
 Cartago (provincija u Kostarici)
 Cartago (kanton)
 Cartago (grad u Kostarici), glavni grad istoimene provnicije

Kolumbija
 Cartago (Kolumbija), grad u departmanu Valle del Cauca